Hilarião, o Ibérico — eclesiarca bizantino do 
 Hilarião de Quieve — metropolita de Quieve do